FL3 – linea ferroviaria del Lazio
FL.3 – aereo da turismo